Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2013 fand vom 20. bis 29. September in Dänemark und Polen statt. Neuer Europameister wurde Russland durch einen 3:1-Endspielsieg über Italien. Die Bronzemedaille gewann Titelverteidiger Serbien durch ein 3:0 gegen Bulgarien. Deutschland schied im Viertelfinale aus und landete auf Platz Sechs.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Vorrunde in vier Gruppen (A–D) mit je vier Mannschaften. Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gab es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele und anschließend der Satzquotient. Bestand auch hier Gleichheit, entschied der Ballpunktquotient (BPQ) und zuletzt der direkte Vergleich der betroffenen Mannschaften. Die besten drei Teams jeder Gruppe erreichten die zweite Runde. Dort trafen zunächst Gruppendritte auf Gruppenzweite, bevor die jeweiligen Sieger auf einen Gruppenersten trafen. Die vier erfolgreichen Teams der zweiten Runde erreichten das Halbfinale. Die Verlierer der Halbfinals spielten um den dritten Platz, die Sieger ermittelten im Endspiel den neuen Europameister.

Teilnehmer 
Die Kader und weitere Informationen zu allen Mannschaften gibt es auf der Unterseite Teilnehmer.

Spielplan

Erste Runde

Finalrunde

Endstand

Auszeichnungen

Spielstätten 
Die Europameisterschaft wurde in sechs Sportstätten ausgetragen, von denen vier in Dänemark standen. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im Stadion Parken in der Hauptstadt Kopenhagen ausgetragen. Die dänische Mannschaft spielte in der Arena Fyn in Odense. In der NRGi Arena in Aarhus fanden die Playoff-Spiele und das Viertelfinale statt. Die vierte dänische Spielstätte war die Jyske Bank Boxen in Herning. Die Austragungsorte in Polen waren die Hala Sportowo in Gdynia und die Ergo Arena in Danzig-Sopot, in der die polnische Mannschaft spielte und die Playoff-Spiele sowie das Viertelfinale ausgetragen wurden.

Qualifikation 
Neben den beiden Gastgebern Dänemark und Polen waren die besten Mannschaften der Europameisterschaft 2011 direkt für die Endrunde 2013 qualifiziert. Dies waren Serbien, Italien, Russland, die Slowakei und Bulgarien.

Die restlichen Teilnehmer wurden in drei Qualifikationsrunden ermittelt. In der ersten Runde traten im Mai 2012 zehn Mannschaften in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die Sieger erreichten die zweite Runde, die im September 2012 stattfand. Dort waren die 24 Teilnehmer in sechs Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe fanden zwei Turniere statt, in denen die Mannschaften gegeneinander antraten. Die sechs Gruppensieger waren für die EM 2013 qualifiziert. Die Gruppenzweiten ermittelten in der dritten Runde die letzten EM-Teilnehmer.

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde 

 Goldener Set: Belgien – Griechenland 15:12, Lettland – Türkei 10:15

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 EM Special auf volleyballer.de mit TV Zeiten, Spielterminen und kleiner Regelkunde (deutsch)

2013
Europameisterschaft der Männer
Europameisterschaft der Manner 2013
Europameisterschaft der Manner 2013
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Pommern